Eduard Müller kan syfta på:

 Tysk-schweizisk indolog, se Eduard Müller (indolog)
 Schweizisk president, se Eduard Müller (president)
 Schweizisk längdskidåkare, se Eduard Müller (längdskidåkare)
 Tysk romersk-katolsk präst, se Eduard Müller (martyr)
 Tysk skulptör, se Eduard Müller (konstnär)